

Лани-Великі — село в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Лани-Великі — село в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства